Васи́лий Ильи́ч Светли́чный (1896–1977) — советский архитектор и государственный деятель, кандидат технических наук, действительный член АСА СССР, член Союза архитекторов. Один из организаторов журнала «Архитектура и строительство Москвы».

Биография 
Являлся одним из идеологов разработки и реализации нового поточно-скоростного метода строительства зданий, заключавшегося в широком применении при строительстве башенных кранов и применении железобетона, что обеспечивало повышение производительности труда при сокращении сроков строительства.

В послевоенные годы занимался восстановлением разрушенных зданий: завода «Серп и Молот», Манежа, учебного корпуса МУ, жилых домов по улице Горького. В 1947–1952 годах принимал участие в разработке метода поточно-скоростного строительства жилых домов на Песчаных улицах, где был осуществлен переход к применению крупных сборных железобетонных деталей. В 1952–1954 годах — первый заместитель начальника и главный инженер Архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома, в 1954–1955 годах — заместитель начальника Главмосстроя. В 1955–1961 годах — заместитель председателя Государственного комитета СМ СССР по делам строительства.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за разработку и осуществление индустриальных методов строительства многоэтажных жилых домов в Москве
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Основные труды 
 Поточно-скоростной метод массового жилищного строительства. М., Л., 1941 (в соавторстве).
 Опыт строительства за рубежом: В Соединенных Штатах Америки; по материалам отчетов делегаций советских специалистов-строителей (1959)
 О жилищном строительстве в СССР (1960)

Ссылки 
 ООВ1 

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Кандидаты технических наук
Действительные члены Академии строительства и архитектуры СССР
Члены Союза архитекторов СССР
Выпускники Московского государственного строительного университета